Die EFL Championship 2018/19 war die 15. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 27. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Die Saison begann am 3. August 2018 mit der Partie des FC Reading gegen Derby County und endete am 27. Mai 2019 mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs.

Teams 
Insgesamt spielten 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Saison 2017/18. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2017/18 kamen Wigan Athletic, die Blackburn Rovers und Rotherham United dazu. Die drei Absteiger aus der Premier League 2017/18 komplettierten das Teilnehmerfeld: Swansea City, Stoke City und West Bromwich Albion. Nicht mehr vertreten waren die Wolverhampton Wanderers, Cardiff City und der FC Fulham als Aufsteiger in die Premier League 2018/19 sowie der FC Barnsley, Burton Albion und der AFC Sunderland als Absteiger in die EFL League One 2018/19.

Tabelle

Torschützenliste

Play-off-Spiele 
Die Play-off-Spiele wurden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 11., die Rückspiele am 14. und 15. Mai statt. Das Finale wurde am 27. Mai 2019 ausgetragen. Der Sieger stieg in die Premier League 2019/20 auf.

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen auf weltfussball.de
 England 2018-19 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2018/19
Fußballsaison 2018/19